Chirchiq (rivier), een rivier in Oezbekistan
 Chirchiq (stad), een stad aan deze rivier